Tomtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tomtsjön, Småland, sjö i Tingsryds kommun och Växjö kommun,  (7,68 ha)
Tomtsjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun,  (6,03 ha)
Lilla Tomtsjön, sjö i Gnesta kommun,  (10,3 ha)
Stora Tomtsjön, sjö i Gnesta kommun,  (20,3 ha)
Tomtsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (54 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn